Луцій Афраній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Афраніїв під час Римської республіки.
 Луцій Афраній — відомий давньоримський поет, майстер комедії тоги (тогати).
 Луцій Афраній — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 60 року до н. е.
 Луцій Афраній — військовий діяч, прихильник Гнея Помпея.

Афранії